

События 
 Консулы Тиберий Юлий Кандид Марий Цельс и Гай Антий. Консул-суффект Авл Юлий Квадрат (вместо Антия).
 Народный трибун — Адриан.
 105—106 — Война Траяна с даками. Траян переправился через Дунай, разбил Децебала. Адриан поставлен во главе I легиона Минервы и прославился блестящими подвигами. Дакия опустошена. Самоубийство Децебала.
 105—115 — Папа римский святой Александр I.
 105—147 — Царь Парфии Вологес II.
Хань и Хунну:
 Цай Лунь изобрёл бумагу в Китае.
 Восстание против Китая в Восточном Туркестане (Сиюэ). Бань Юн осаждён в своей резиденции. Бань Юн, сын Бань Чао, продолжает борьбу, но отозван в Лоян и брошен в тюрьму.
 Повторная попытка Хунну восстановить договор «мира и родства», неудачна.

Скончались 

 Гней Афраний Декстер — римский государственный деятель, консул-суффект Римской империи 105 года; покончил с собой или был убит во время исполнения своих полномочий.
 Гней Эмилий Цикатрикула Помпей Лонгин — римский государственный деятель, консул-суффект 90 года, покончил с жизнью в плену у даков.
 Марк Валерий Проб — римский филолог и литературный критик.
 Плутарх — епископ Византийский (89—105).
 Хэ-ди (династия Хань) — император Китая 89—105.
 Эварист — папа римский (97—105) (дата смерти предположительна).

См. также